Choukair (; auch französisch „Choucair“ und englisch „Shoukeir“ transkribiert) ist der Name folgender Personen:

 Saloua Raouda Choucair (1916–2017), libanesische Künstlerin
 Samih Choukair, syrischer Liedermacher